Jalama kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jalama (ö i Finland), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari,

Palestina (stat) 

 Al Jalamah, ort, Västbanken, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar